Vitesse kwam in het seizoen 1990/1991 voor het tweede seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker en speelde het voor de eerste keer Europees voetbal om de UEFA Cup.

Samenvatting
Per 1 juli 1990 heeft de betaald voetbal stichting Vitesse haar naam gewijzigd in "Stichting Betaald Voetbal Vitesse".

De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1990/'91 voor het vierde seizoen op rij onder leiding van trainer Bert Jacobs.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 5e met 37 punten (in het "2 punten"-systeem).
In de KNVB beker werd Vitesse in de kwartfinale na strafschoppen uitgeschakeld door FC Den Bosch.
In de UEFA Cup werd Vitesse in de derde ronde uitgeschakeld door Sporting Lissabon.

In de competitie bezochten gemiddeld 6.973 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

UEFA Cup

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1990/91
 KNVB beker 1990/91
 UEFA Cup 1990/91

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1990/91